TRS-80 Color Computer (также Tandy Color Computer и CoCo) — домашний компьютер на основе микропроцессора Motorola 6809E, входит в состав серии TRS-80 компании Tandy Corporation. Tandy Color Computer появился в 1980 году и развивался на протяжении трёх поколений аппаратных средств, до тех пор, пока не был снят с производства в 1991 году.

CoCo, построенный на базе процессора Motorola 6809, радикально отличался от TRS-80 I/II/III/4/4p. «80» в названии "TRS-80" конечно относилось к процессору Z80. Внутри компании CoCo называли "TRS-90" — здесь уже "9" относилось к "6809", но при продаже это не использовалось, и компьютеры Radio Shack назывались "TRS-80", несмотря на смену процессора.

Общая информация 
Несмотря на то что в его названии было указано "Color Computer", в сущности он радикально отличался от ранее выпускаемых TRS-80; в частности, на него устанавливали процессор Motorola 6809E, а не Zilog Z80 как на TRS-80. Из-за этого, несмотря на аналогичное название, новая машина получилась несовместимой с программным обеспечением, созданным для старого TRS-80.

Motorola 6809E на тот момент являлся передовым процессором, и, соответственно, был дороже, чем другие, более популярные микропроцессоры. Конкурирующие машины, такие как Apple II, Commodore VIC-20, Commodore 64, Atari 400 и Atari 800, были спроектированы на базе гораздо более дешевого MOS 6502. Некоторые из тех компьютеров были сопряжены с отдельными звуковыми и графическими чипами и были гораздо более коммерчески успешны на рынке домашних компьютеров 1980-х годах.

Серия Tandy Color Computer началась в 1980 году с того, что сейчас называется CoCo 1 и закончилось в 1991 году более мощным, но похожим CoCo 3. Все три модели CoCo поддерживали высокий уровень совместимости программного и аппаратного обеспечения, но всё же было немного программ которые были написаны под старые версии CoCo и не хотели работать на более новых. Финальным звоночком для CoCo стало появление более дешевых ноутбуков IBM PC.

История 
TRS-80 Color Computer начался как совместное предприятие Tandy Corporation из Форт-Уорта, штат Техас, и Motorola Semiconductor, Inc. из Остина, по разработке недорогого домашнего компьютера в 1977 году.

Первоначальная цель этого проекта под названием "Green Thumb" заключалась в создании недорогого терминала Videotex для фермеров, владельцев ранчо и других людей, занятых в сельскохозяйственной отрасли. Этот терминал должен был подключаться к телефонной линии и обычному цветному телевизору и позволять пользователю получать доступ к информации в режиме реального времени, полезной для повседневной работы на ферме.

Примерно в то же время компанией Motorola был выпущен чип MC6847 Video Display Generator (VDG). Появление этого чипа позволило подготовить прототип системы на основе микропроцессора MC6809 уже в 1978 году. Но прототип содержал слишком много микросхем чтобы его имело смысл выпускать. Motorola решила эту проблему, объединив функции ряда мелких чипов в один MC6883 Synchronous Address Multiplexer (SAM). Примерно в то же время, в конце 1979 года, был выпущен новый мощный микропроцессор Motorola MC6809. На основе этих трёх микросхем — VDG, SAM и 6809 — был создан терминал, получивший название AgVision. В 1980-х AgVision продавался через сеть магазинов Radio Shack в качестве Videotex-терминала.

Таким образом, дизайн AgVision прошёл проверку практикой и при этом он располагал всеми базовыми компонентами, необходимыми для домашнего компьютера. Оставалось убрать внутренний модем, добавить порт магнитофона, последовательный порт и джойстик. С правой стороны корпуса был добавлен разъём расширения. Место где раньше находился светодиод модема было заклеено наклейкой с обозначением объёма памяти. 31 июля 1980 года Tandy анонсировала TRS-80 Color Computer. На первый взгляд его было трудно отличить от AgVision/Videotex-терминала: тот же корпус и клавиатура, та же раскладка и обозначения.

Tandy Corporation считали, что бизнес станет для них основным рынком сбыта компьютеров. Представитель Tandy Corporation Эд Джадж (Ed Juge), в 1981 году произнося речь о том, что Color Computer был "нашим выходом на рынок домашних компьютеров", описал его как "для серьезных профессионалов", при этом заявил, что вскоре будут доступны текстовый процессор и электронные таблицы. Первая модель (номер по каталогу 26-3001) поставлялась с 4 КБ ОЗУ (DRAM), 8 КБ ПЗУ с интерпретатором Microsoft BASIC, и продавалась по цене 399$. Спустя несколько месяцев после анонса компьютер стал доступен в магазинах Radio Shack США и Канады.

Ссылки 
 CoCo: The Colorful History of Tandy’s Underdog Computer
 CoCo Chronicles, история Color Computer
 The Tandy Color Computer Resource Site
 Color computer technical reference либо Color computer technical reference.pdf

История компьютерной техники
Домашние компьютеры